(littéralement Effectuer la mission) est le  de la série télévisée espagnole La casa de papel.

Résumé détaillé 
L'épisode commence par Tokyo allongé sur un lit, racontant au spectateur ce qui s'est passé onze jours auparavant. Elle, avec son partenaire et deux autres voleurs, a volé une camionnette « Prosegur ». Cela a causé la mort de son partenaire et des autres voleurs, lui échappant.

Après s'être déguisé, il quitte la caravane dans laquelle il se cache et se dirige vers un téléphone au milieu de la rue. Là, il appelle sa mère et, après lui avoir parlé et lui avoir dit de rester au marché, il raccroche. Alors qu'elle pense qu'elle va se retrouver seule avec sa mère, c'était en fait un piège policier pour l'arrêter. Sur le chemin du marché, une Seat Ibiza rouge '92 s'approche d'elle et du chauffeur, The Professor , commence à engager la conversation. Elle entre dans la voiture et le menace avec une arme à feu. Après l'avoir convaincue qu'il y a des policiers qui ont contacté sa mère et que si elle la rencontre, ils l'arrêteront, il la recrute pour faire partie d'un braquage unique où ils prendront deux mille quatre cents millions d'euros.

Après avoir accepté, Tokio rencontre le reste du groupe particulier; composé de Berlin , le commandant en chef à l'assaut ; Moscou , celle chargée de la manutention des outils industriels ; Denver , le fils de Moscou et une « bombe à retardement » ; Rio , le programmateur du groupe ; Helsinki et Oslo , les stormtroopers ; et Nairobi , le spécialiste de la contrefaçon de billets. Enfin, le professeur , le cerveau derrière le braquage. On ne sait rien de lui. Dans une ferme à TolèdeIls étudieront chaque détail du braquage pendant cinq mois. Les seules règles que le professeur impose pendant ces cinq mois sont : pas de noms, pas de questions personnelles et pas de relations personnelles.

La première chose que le professeur leur dit, c'est qu'il ne faut pas verser une seule goutte de sang, car ils deviendraient alors des meurtriers et perdraient le soutien de l'opinion publique, leur seule échappatoire. C'est alors que le professeur leur dit que son objectif est de voler la fabrique nationale de monnaies et de timbres.

Le jour du braquage, un vendredi à 8h35, la bande, vêtue d'une salopette rouge et d'un masque Dalí, s'est dirigée vers l'Usine dans une camionnette. Le plan commence par Moscou coupant l'autoroute et arrêtant un camion se dirigeant vers l'usine, gardé par deux voitures de police. Les voleurs forcent les flics et le camionneur à sortir des véhicules, Denver et Berlin échangeant les rôles avec deux des flics et Moscou avec l'autre camionneur. Rio , Helsinki et Oslo se cachent dans le camion et Nairobi et Tokyo partent séparément dans une voiture différente. Après cela, ils retournent sur le chemin de l'usine.

Au même moment, à l'intérieur de l'usine, Mónica Gaztambide , la secrétaire du directeur, est dans la salle de bain en train de faire un test de grossesse qui s'avère positif.

De plus, un cours du British Institute est en excursion à la Factory. Dans le cours est Alison Parker . Elle est assise à l'arrière du bus, seule, lorsqu'elle reçoit un message de son compagnon Pablo lui demandant s'il peut s'asseoir à côté d'elle. Alison accepte et Pablo s'assied avec elle. Il lui demande si elle veut être sa petite amie et elle accepte. Une fois arrivés à l'Usine, ils entrent à l' intérieur , guidés par leur professeur Mercedes .

Tokyo et Nairobi sont déjà là , gardant un œil sur Alison. Pendant ce temps, les hommes du gang arrivent à l'Usine à 10h16. En même temps, Mónica est à son travail quand Arturo Román , le directeur de la Fabrique, s'approche d'elle. Monica lui dit qu'elle est enceinte et que c'est le sien. Cela laisse Arturo choqué, puisque Mónica est son amante et qu'il est marié et père de trois enfants. Une fois que les voitures de police et le camion sont à l'intérieur, et après avoir esquivé les caméras de sécurité, le braquage commence, le professeur dans un hangar surveillant tout de l'extérieur.

Ils séparent les vigiles et les policiers et forcent les ouvriers de l'Usine à se rassembler dans le hall du musée. Mais un problème survient lorsque Tokio ne peut pas trouver Alison, et c'est qu'elle et Pablo sont dans les toilettes en train de se brancher. Là, Pablo lui demande de prendre une photo ensemble alors qu'elle est avec sa chemise ouverte. Ce qui semble être un jeu se transforme en cauchemar pour Alison lorsque Pablo enlève son soutien-gorge et prend la photo. Enfin, Tokio les trouve et les emmène dans le hall avec le reste des otages. 

Dans le hall, Berlin leur explique la situation et essaie de gagner un peu de confiance tandis que Denver attrape leur téléphone portable et Rio écrit chaque nom et épingle. Un téléphone se met à sonner et Berlin demande à Monica de répondre sans rien dire sur la situation à l'intérieur de l'Usine. Pendant ce temps, Denver et Moscou entrent dans un coffre-fort où il y a beaucoup d'argent et commencent à le mettre dans des sacs.

En revanche, Helsinki capte un câble qui sort d'une des toilettes ; car le gang a câblé le système de communication analogique pour communiquer avec le professeur. De cette façon, ils peuvent lui parler sans avoir besoin de téléphones portables ou de fréquences radio.

Tokio et Rio sont dans une salle de pause, collant tous les mobiles au mur avec le nom du propriétaire et leur pin's. Tokio se souvient de la nuit précédente, lorsque Rio lui a demandé de l'épouser en lui donnant le pendentif qu'il porte toujours. Bien qu'elle n'accepte pas officiellement, elle prend le pendentif. Denver arrive dans la salle et les informe que l'argent est prêt, et sur ordre de Berlin , ils enfilent un gilet pare-balles et des masques.

Ils activent les alarmes et, en attendant, Berlin découvre qu'Arturo a levé son bandeau et tente d'en savoir plus sur le plan. Plutôt que de riposter contre lui, elle décide de lui faire peur en le menaçant d'être le premier à mourir.

Dans un flashback, le professeur explique que son plan comprend un leurre pour la police. Sous prétexte de les tromper, ils simulent un cambriolage rapide dans l'Usine et leur intention de s'enfuir, mais cela finit par mal tourner et ils doivent rester enfermés dans le bâtiment. Ainsi, ils penseront qu'ils sont coincés et qu'ils n'ont aucun plan en tête.

Tokio et Rio sortent par la porte d'entrée avec les sacs. Dehors, ils ont un affrontement armé avec deux policiers. L'un d'eux blesse Rio et Tokio commence à tirer comme un fou sur les policiers, les blessant. Ils retournent dans l'usine, laissant les sacs d'argent à l'extérieur.

Dans un autre quartier de la ville, l'inspectrice Raquel Murillo est chez elle avec sa mère et sa fille . Elle lui reproche que son père ne pourra pas être à son anniversaire, car Raquel a réussi à se faire retirer sa garde.

Peu de temps après, elle reçoit un appel de son patron , lui disant qu'elle doit être celle qui s'occupe de gérer le braquage à l'Usine. A l'intérieur de l'Usine, les braqueurs reprochent à Tokio d'avoir blessé les policiers car le Professeur a clairement dit pas de sang. Rio connecte les téléphones et les caméras de sécurité qui serviront à communiquer avec Le Professeur .

Raquel arrive à l'usine et rencontre son partenaire, le sous-inspecteur Ángel Rubio . Il explique la situation, le nombre approximatif d'otages et le nombre de voleurs, également approximatifs. À l'intérieur de la tente où toutes les affaires vont se dérouler, Raquel oblige tout le monde à déconnecter son téléphone et à laisser de la place pour tout autre signal et discute des plans avec Suárez , le chef des GEO.

À la Factory, alors que Rio organise tous les ordinateurs et téléphones, lui et Berlin parlent de Tokyo et des femmes en général. Berlin explique qu'il viendra un moment où elle cessera d'être sexy, et cela fait chier Rio . Il lui ordonne également de garder un œil sur Alison à tout moment.

À l'intérieur de la tente, Raquel entre en contact pour la première fois avec le professeur , qui parle avec un modificateur de voix. Il l'interroge poliment sur les policiers blessés et sur les vêtements qu'ils portent. Il se présente comme le professeur et demande du temps, disant également qu'ils ne devraient pas essayer d'entrer car à l'intérieur, ils sont prêts à faire face à la situation. En échange, Raquel demande la libération des étudiants du British Institute et il répond qu'il y réfléchira. Après avoir terminé la conversation, le colonel Prieto la confronte en disant qu'ils devraient entrer, ce à quoi Raquel refuse. Non seulement cela, mais elle entre dans sa vie personnelle et évoque le procès pour violence sexiste qu'elle a intenté contre son mari.

À l'intérieur, Rio surveille Alison dans la salle de repos et l'oblige à porter une combinaison rouge, tout comme celles que portent les voleurs. Dans le hall, Berlin oblige les otages à enfiler la même combinaison. Il explique également qu'ils distribueront des sacs de couchage et de la nourriture. Denver arrive et insulte Arturo. Il lui donne alors une arme à feu et l'oblige à lui tirer dessus, mais l'arme est un faux. C'est alors qu'ils expliquent qu'ils vont également leur donner à chacun une fausse arme, et qu'il leur suffit de leur faire confiance et de leur obéir.

De nouveau à l'extérieur, Raquel analyse la conversation avec le professeur quand Ángel lui dit qu'ils n'ont suivi aucun appareil électronique à l'intérieur de l'usine. Il sort fumer une cigarette quand il voit apparaître plusieurs voitures GEO. Elle entre rapidement dans la tente et Prieto lui dit qu'ils vont entrer sur ordre de leurs supérieurs. Raquel se met en colère et c'est alors que Prieto lui explique qu'Alison Parker est à l'intérieur, une personne prioritaire. Ce n'est pas pratique pour le gouvernement car sinon, le monde entier sera au courant du vol. La police essaiera d'entrer avant l'aube pour empêcher cela. Mais c'est le but de le professeur, que le braquage devienne connu.

Dans le hall, Nairobi remarque qu'Arturo essaie de parler à Monica. Il s'assied à côté d'elle et lui dit qu'il sait tout sur eux, ainsi que sur le test de grossesse, et qu'il devine qui est le père. Elle demande ce qu'elle va faire et Monica lui dit de se faire avorter.

Dans le hangar, le professeur attend avec impatience en regardant depuis les caméras que les GEO entrent dans l'usine. Il appelle Berlin et il prépare les otages à l'intérieur. Il les emmène au sous-sol, dans la zone de chargement, l'un des endroits où le professeur leur avait dit qu'ils pouvaient entrer. Là, les otages et les voleurs se mélangent et il est impossible de distinguer qui est qui. Les GEO percèrent un petit trou dans la porte du sous-sol et plantèrent un périscope à l'intérieur. Puis ils voient que les voleurs ont une mitrailleuse Browning au sol. Au même moment, Rio oblige Alison à appeler Onda Cero et à lui expliquer la situation à l'intérieur de l'Usine.

Suárez subit des pressions et arrête l'opération, les voleurs remportant la première bataille. C'est alors que les voleurs commencent à faire ce qu'ils étaient venus faire, imprimer leur propre argent, en utilisant les ouvriers pour cela.

Enfin, Raquel arrive dans un bar et y appelle sa mère. Mais le portable tombe en panne de batterie et un homme assis au bar lui propose le sien. Cet homme est le professeur.

Références 

La casa de papel
Épisode de série télévisée